OCT — аббревиатуры и названия для:
  — Оптическая когерентная томография
 Белков:
 Octamer-4 — Octamer-4, транскрипционный фактор, содержащий гомеобокс, из семейства POU
 плексин A2, рецептор семафоринов.